Název Bukovinský potok má více vodních toků:

 Bukovinský potok (přítok Chtelničky) – levostranný přítok Chtelničky na Slovensku v okrese Piešťany
 Bukovinský potok (přítok Juríkova potoka) – pravostranný přítok Juríkova potoka na Slovensku v okrese Námestovo
 Bukovinský potok (přítok Malé Litavy) – levostranný přítok Malé Litavy na Slovensku v okrese Veľký Krtíš
 Bukovinský potok (přítok Neporadzského potoka) – pravostranný přítok Neporadzského potoka na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Bukovinský potok (přítok Štiavnice) – levostranný přítok Štiavnice na Slovensku v okrese Banská Štiavnica
 Bukovinský potok (přítok Toráče) – pravostranný přítok Toráče na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa